Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1980./81. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 13 klubova, a ligu je osvojio Primorac iz Stobreča.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 
p - prekinuta utakmica

 Izvori:

Povezani članci 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1980./81.
 Dalmatinska liga 1980./81. 
 Međuopćinska liga Zadar-Šibenik 1980./81.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 87) 
 Gizdić Jurica: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010.,  (str. 83-85) 
 Gizdić Jurica: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007.,  (str. 131-132) 
 Gizdić Jurica: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Gizdić Jurica: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008.,  (str. 122-124) 
 Gizdić Jurica: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Gizdić Jurica: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003.,  (str. 82-84) 
 Gizdić Jurica: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002. Baška Voda, 2002.,  (str. 80-82) 
 Vujina Bogdan, Tomić Mate: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002.,  (Val - Kaštel Stari; str. 115-116) 
 Gizdić Jurica: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017.,  (str 66-69)  
  

1980-81
1980-81
MOL Split